Baroin ist der Familienname von

 Chantal Baroin, französische Schauspielerin.
 François Baroin (* 1965), französischer Politiker und ehemaliger Journalist